Live Encounters – jedyny oficjalnie nagrany i profesjonalnie sfilmowany polski koncert zespołu Deep Purple z recenzją Piotra Kaczkowskiego zamieszczoną na okładce wydawnictwa.

Materiał muzyczny to zapis koncertu, który odbył się w 3 czerwca 1996 roku w katowickim spodku. Płyta wydana przez Metal Mind Productions.

Lista utworów

DVD

Dodatki 
 Biografia zespołu
 Wywiady z członkami zespołu
 Wybrana dyskografia
 Galeria zdjęć

Wydanie CD

CD 1

CD 2

Wydanie winylowe 3LP

Strona 1 
 "Fireball"
 "Maybe I'm a leo"
 "Vavoom: Ted the mechanic"

Strona 2 
 "Pictures of home"
 "Black night"
 "Cascades: I'm not your lover"

Strona 3 
 "Sometimes I feel like screaming"
 "Woman from Tokyo"
 "No one came" (bonus)

Strona 4 
 "Rosa's cantina"
 "Smoke on the water"

Strona 5 
 "When a blind man cries"
 "Speed king"
 "Perfect strangers"

Strona 6 
 "Hey Cisco"
 "Highway star"

 Trzypłytowy album winylowy wydany został przez Metal Mind Productions w limitowanej edycji, w nakładzie 1500 sztuk.

Wykonawcy 
 Ian Gillan – śpiew
 Roger Glover – gitara basowa
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Steve Morse – gitara
 Ian Paice – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy koncertowe Deep Purple
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Metal Mind Productions